El nombre de Monasterio de San Salvador es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como monasterio.

Advocación 
 En honor a Jesucristo, bajo la advocación de "San Salvador" – Festividad "Transfiguración del Salvador": 6 de agosto:
 Esta designación alude al misterio de la Transfiguración. Cuando Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, y se transfiguró ante ellos.

Monasterios Católicos 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en España 
 Monasterio de San Salvador, en la localidad de Breda, Gerona;
 Monasterio de San Salvador, en la localidad de Celanova, Orense;
 Monasterio de San Salvador, en la localidad de Celorio (Llanes), Asturias;
 Monasterio de San Salvador, en la localidad de Cines (Oza de los Ríos), La Coruña;
 Monasterio de San Salvador, en la localidad de Cornellana (Salas), Asturias;
 Monasterio de San Salvador, en la localidad de Felanich, Islas Baleares;
 Monasterio de San Salvador de Leyre, en la sierra de Leyre, Navarra;
 Monasterio de San Salvador, en la localidad de Lorenzana, Lugo;
 Ruinas Monasterio de San Salvador de Nucales (B.I.C. 03/06/1931), en la localidad de Nogal de las Huertas, Palencia;
 Monasterio de San Salvador (B.I.C. 03/06/1931), en la localidad de Oña, Burgos;
 Monasterio de San Salvador, en la localidad de Palacios de Benaver, Burgos;
 Monasterio de San Salvador, en la localidad de Pedroso (Narón), La Coruña;
 Ruinas del Monasterio de San Salvador, en la localidad de Pinilla de Molina, Guadalajara;
 Monasterio de San Salvador del Monte Irago, en la localidad de Rabanal del Camino, León;
 Antiguo Monasterio de San Salvador, en la localidad de Tábara, Zamora;
 Monasterio de San Salvador, en la localidad de Urdax/Urdazubi, Navarra;
 Monasterio de San Salvador de Valdediós, en el municipio de Villaciosa, Asturias;
 Monasterio de Santa María de San Salvador,  en la localidad de Cañas, La Rioja;